Пауша има више значења:

 Пауша (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Пауша (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Пауша (Валча), насеље у округу Валча у Румунији